Juanma ist der Spitzname für Personen mit dem Namen Juan Manuel und Künstlername folgender Personen:

 Juanma (Fußballspieler, 1981) (Juan Manuel Gómez Sánchez; * 1981), spanischer Fußballspieler
 Juan Manuel López (Fußballspieler) (Juanma López; * 1981), spanischer Fußballspieler
 Juanma Lillo (* 1965), spanischer Fußballtrainer
 Juanma López (* 1969), spanischer Fußballspieler 
 Juanma Ortiz (* 1982), spanischer Fußballspieler